E.T.  je naziv s više značenja:

 E.T. – SF film redatelja Stevena Spielberga
 E.T. – hrvatski hip hop sastav
 E.T. – pjesma američke pjevačice Katy Perry